Farnair Switzerland, действующая как Farnair Europe, — швейцарская грузовая авиакомпания, работающая в сфере регулярных почтовых перевозок из аэропортов Швейцарии, Германии и Италии.

Портом приписки авиакомпании и её главной базой (хабом) является аэропорт Базель-Мюлуз-Фрейбург, в качестве дополнительного хаба используется аэропорт Кёльн/Бонн. Штаб-квартира перевозчика располагается на швейцарской стороне аэропорта приписки.



История 
Авиакомпания Farnair Switzerland была образована в 1984 году. Компания находится в частной собственности, владеет венгерским авиаперевозчиком Farnair Hungary.

Флот 
По состоянию на май месяц 2011 года воздушный флот авиакомпании Farnair Switzerland составляли следующие самолёты:

 ATR 72-200F — 6 ед.
 ATR 42-200F — 6 ед.
 ATR 42-320F — 2 ед.
 ATR 42-320 (пассажирский) — 1 ед.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Farnair Switzerland
 Флот авиакомпании Farnair Switzerland

Авиакомпании Швейцарии
Грузовые авиакомпании